ETR steht für:
 Effective Tax Rate, siehe Effektivsteuersatz
 Effective Thyroxinbinding Ratio, einen medizinischen Fachausdruck
 Eisenbahntechnische Rundschau
 Electronically Tuned Receiver, einen Radioempfänger mit elektronischem Sendersuchlauf
 Elektronischer Taschenrechner
 Elektronisches Handelssystem Xetra der Frankfurter Wertpapierbörse
 Elettrotreno Rapido, italienische Stromlinienzüge und Pendolino-Neigezüge
 Erwerbstätigenrechnung des Statistischen Bundesamts
 Esso Tankschiff Reederei, eine deutsche Reederei aus Hamburg
 Europäisches Transportrecht, eine juristische Zeitschrift aus dem Bereich des internationalen Transport- und Speditionsrechts, siehe Transportrecht (Deutschland)
 Santa Rosa International Airport (IATA-Code), Flughafen von Machala (Stadt), Provinz El Oro, Ecuador

etr steht für:
 Edolo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache der Etoro im Nordosten des Strickland-Bosavi-Gebietes, Papua-Neuguinea

Abkürzung